Een verkeersweg:
 N362 (België)
 N362 (Frankrijk)
 N362 (Nederland), zie Provinciale weg 362
 N362 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing